

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 35, w tym 10 podstawowych
 Wesoła – część miasta Kazimierza Wielka
 Wesoła – część miasta Kraków
 Wesoła – część miasta Mysłowice
 Wesoła – część miasta Ropczyce
 Wesoła – część miasta Sokołów Podlaski
 Wesoła – część miasta Warszawa
 Wesoła – część wsi Ławszowa w woj. dolnośląskim, w pow. bolesławieckim, w gminie Osiecznica
 Wesoła – osada w województwie łódzkim, w powiecie wieruszowskim, w gminie Wieruszów
 Wesoła – część wsi Wola Wieruszycka w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Łapanów
 Wesoła – część wsi Barbarka w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Skała
 Wesoła – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Słomniki
 Wesoła – część wsi Wielmoża w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Sułoszowa
 Wesoła – część wsi Szyce w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Wielka Wieś
 Wesoła – część wsi Maszkowice w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Wesoła – część wsi Nowa Jastrząbka w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Lisia Góra
 Wesoła – część wsi Wysoka w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Wadowice
 Wesoła – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Mokobody
 Wesoła – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Rybno
 Wesoła – przysiółek wsi Laskowice w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Lasowice Wielkie
 Wesoła – przysiółek wsi Szymonków w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Wołczyn
 Wesoła – część wsi Ściborowice w woj. opolskim, w pow. krapkowickim, w gminie Krapkowice
 Wesoła – wieś w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Nozdrzec
 Wesoła – osada wsi Zmysłówka w woj. podkarpackim, w pow. leżajskim, w gminie Grodzisko Dolne
 Wesoła – część wsi Dobieszowice w woj. śląskim, w pow. będzińskim, w gminie Bobrowniki
 Wesoła – część wsi Łany Wielkie w woj. śląskim, w pow. gliwickim, w gminie Sośnicowice
 Wesoła – część wsi Koty w woj. śląskim, w pow. tarnogórskim, w gminie Tworóg
 Wesoła – część wsi Kołaczkowice w woj. świętokrzyskim, w  pow. buskim, w gminie Busko-Zdrój
 Wesoła – przysiółek wsi Badrzychowice w woj. świętokrzyskim, w  pow. buskim, w gminie Nowy Korczyn
 Wesoła – część wsi Strzałków w woj. świętokrzyskim, w  pow. buskim, w gminie Stopnica
 Wesoła – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Piekoszów
 Wesoła – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gminie Łęka Opatowska
 Wesoła – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gminie Rychtal
 Wesoła – część wsi Kobyla Góra w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Kobyla Góra
 Wesoła – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Trzcińsko-Zdrój

Miejscowości na Ukrainie 
 Wesoła – wieś w rejonie krzemienieckim

Miejscowości na Białorusi 
 Wesoła – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Juńki.

Inne 
 Wesoła – dzielnica miasta Lubliniec
 Wesoła – ulica Wrocławia
 Ulica Wesoła w Żywcu

Zobacz też 

 Wesołówka
 Kopalnia Węgla Kamiennego Wesoła